Het ATP-toernooi van Cincinnati 2016 (met de officiële naam Western & Southern Open) werd van 14 tot en met 21 augustus 2016 in de Amerikaanse stad Cincinnati gespeeld. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Lindner Family Tennis Center.

Het enkelspel werd gewonnen door de Kroaat Marin Čilić. Hij versloeg in de finale de Brit Andy Murray met 6-4 en 7-5. Het dubbelspel werd gewonnen door Ivan Dodig en Marcelo Melo. Zij versloegen in de finale Jean-Julien Rojer en Horia Tecău met 7-6(5), 6-7(5) en [10-6].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Cincinnati
ATP-toernooi van Cincinnati